Briggsia može označavati:
 Briggsia (Animalia) Craig & Randall, 2009, rod riba iz porodice Gobiesocidae
 Briggsia (Plantae) Craib, biljni rod iz porodice Gesneriaceae